Археологические объекты Сербии исключительного значения () — археологические памятники в Сербии, имеющие высший статус государственной защиты, некоторые из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перечисленные локации являются частью списка охраняемых объектов Культурного наследия Сербии.

См. также 
 Археологические объекты высокой важности в Сербии
 Культура Сербии

Примечания

Ссылки 
Arheološka nalazišta od izuzetnog značajа на сайте министерства культуры Сербии 
 Археолошка налазишта на www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs